Сульфат гидразиния — неорганическое соединение, соль гидразина и серной кислоты с формулой NHSO, бесцветные кристаллы, растворимые в воде.

Получение 
Действие разбавленной серной кислоты на раствор гидразина или гидразин-гидрата:

В лабораторных условиях может быть синтезирован по реакции азида гидразидиния с серной кислотой:

Основной лабораторный способ получения — реакция между мочевиной и гипохлоритом натрия в присутствии щелочей:

Применение 
Известен под названием "Сигразин" и "Сегидрин"[2] и применяется в качестве средства для лечения больных раком. Он способствует улучшению углеводного обмена раковых клеток, таким образом задерживая их рост и вызывает распад некоторых опухолей.

Примечания 
2. Госреестр лекарственных средств  https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=446e3809-41eb-49b5-bede-9e3df9581d4d&t=

Литература 
 

Гидразиния
Гидразины
Альтернативные методы лечения рака